Лубня — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лубня — деревня в Мозырском районе Гомельской области.

Россия 
 Лубня — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
 Лубня — село в Великоберезнянском районе Закарпатской области.
 Лубня — село в Семёновском районе Черниговской области.